Японский хлопковый чизкейк  — распространённая в Японии разновидность чизкейка, более лёгкая по текстуре и менее сладкая, чем классический (американский) вариант. Японский чизкейк имеет характерную текстуру, несколько напоминающую суфле, за что и получил своё название по ассоциации с лёгкостью хлопка, которого в своём составе, разумеется не содержит. 

Рецепт хлопкового чизкейка был создан в 1960-х годах японским шеф-поваром Томотаро Кузуно. Источником вдохновения для него послужил немецкий вариант чизкейка — «käsekuchen», который он попробовал в Берлине. Пышность чизкейка достигается во многом за счёт раздельного взбивания желтков и белков. Кроме яиц, японский чизкейк содержит мягкий сыр, масло и сахар. Традиционно его готовят на водяной бане.

В 1990 году в Японии возникла первая сеть стритфуда, главным блюдом в которой стал японский хлопковый чизкейк. Со временем подобные точки стритфуда распространились по многим странам мира. С тех пор хлопковый чизкейк стал всё чаще восприниматься не просто как японский вариант европейского блюда, но как самостоятельный десерт, тесно связанный с современной культурой Японии.

Ссылки 

 Williamson, Olivia (3 September 2015). "3 ingredient cotton cheesecake: why all the hype?". The Daily Telegraph. Telegraph Media Group.
 Chen, Namiko (21 January 2021). "Japanese Cheesecake スフレチーズケーキ". Just One Cookbook.
 Japanese Cheesecake. TasteAtlas.
 Feldman, Paige (11 July 2018). Light and Fluffy Japanese Cheesecake Is the Dessert of Summer. Chowhound. Red Ventures.
 Thompson, Jessica (24 May 2017). "A Short History of Japanese Cheesecake". Metropolis Japan. Japan Partnership Inc.
 Kamozawa, Aki; Talbot, H. Alexander (23 March 2015). Gluten-Free Flour Power: Bringing Your Favorite Foods Back to the Table. W. W. Norton & Company. ISBN 9780393243437
 Our Story. Uncle Tetsu Canada. Uncle Tetsu's Cheesecake.
 Yu, Douglas (15 February 2018). China's bakery industry at pivotal point: says national food association. Bakery and Snacks. William Reed Business Media Ltd.

Японские десерты
Блюда из сыра
Торты